Никорешти има више значења:

 Никорешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Никорешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Никорешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Општина Никорешти (Галац), општина у округу Галац у Румунији